Михаил Антонович Рудич () — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь Запорожского городского комитета КПУ, секретарь Львовского обкома КП(б)У. Член Ревизионной Комиссии КПУ в сентябре 1952 — феврале 1960 года.

Биография 
Член ВКП(б) с 1928 года.

В 1928 году поступил и в апреле 1932 года окончил Днепропетровский металлургический институт, отделение доменного производства, инженер-металлург доменщик.

По окончании института направлен на Криворожский металлургический завод: с апреля 1932 по апрель 1934 года — инженер доменного цеха. В апреле-ноябре 1934 года — красноармеец 3-го артиллерийского полка 3-й Криворожской дивизии. С ноября 1934 по октябрь 1938 года — начальник смены, начальник отдела технического контроля Криворожского металлургического завода, с октября 1938 по апрель 1939 года — секретарь парткома завода. С апреля 1939 по март 1940 года — 1-й секретарь Дзержинского райкома КП(б)У в Кривом Роге.

Находился на ответственной партийной работе.

В 1940 году — феврале 1941 года — 1-й секретарь Красноармейского районного комитета КП(б)У города Львова.

С февраля по 11 апреля 1941 года — 3-й секретарь Львовского городского комитета КП(б)У.

В апреле — июне 1941 года — секретарь Львовского областного комитета КП(б)У по промышленности.

С 1941 года в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны. Служил комиссаром полевого строительства — начальником Политического отдела армейского полевого строительного управления № 38. Затем учился в школе партизанского движения и в марте 1943 года направлен в немецкий тыл в леса Черниговской области для организации партизанских отрядов. В июле 1943 года — марте 1944 года — командир соединения партизанских отрядов имени Боженко, которое оперировало на Полесье и на территории Ровенской и Волынской областей.

В 1944 — январе 1945 года — 3-й секретарь Львовского городского комитета КП(б)У.

В январе 1945 — 1946 году — 1-й секретарь Железнодорожного районного комитета КП(б)У города Львова.

В 1946—1947 годах — секретарь Львовского областного комитета КП(б)У по кадрам.

С 1947 года — заведующий металлургического отдела Запорожского областного комитета КП(б)У.

В 1950—1957 годах — 1-й секретарь Запорожского городского комитета КП(б)У-КПУ.

С 1957 года — заместитель председателя Совета народного хозяйства (совнархоза) Запорожского экономического административного района.

Потом — на пенсии в городе Запорожье.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (2.12.1947);
 орден Отечественной войны 2-й степени (6.04.1985);
 орден Красной Звезды (1944);
 медаль «За трудовое отличие» (21.02.1942);
 ордена и медали.

Источники 
 Рудіч Михайло Антонович // Керівники міста Запоріжжя (1939—2011 роки): Біографічний довідник / Шиханов Руслан Борисович. — Запоріжжя: «АА Тандем», 2011. — 100 с. — С. 75—76. ISBN 966-7089-97-5.

Ссылки 
 Рудич Михаил Антонович.

Секретари Львовского горкома КП Украины
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Первые секретари Запорожского горкома КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Партизаны Великой Отечественной войны
Секретари Львовского обкома КП Украины